The Winning Stroke – cortometraggio del 1914 prodotto dalla St. Louis Motion Picture Company
The Winning Stroke – film del 1919 diretto da Edward Dillon